Aragóniai Lajos (1337/38–1355), I. Lajos néven Szicília királya.
Aragóniai Lajos (1350/55–1374 után), Tripi bárója, I. Lajos szicíliai király természetes fia.
Aragóniai Lajos (1474–1519), bíboros, Lecce püspöke, Aragóniai Henrik geracei őrgróf fiaként I. Ferdinánd nápolyi király unokája természetes ágon.